

Personen 
Arthur Holly Compton (1892-1962), Amerikaanse natuurkundige, ontdekker van het Compton-effect

Plaatsen 
Canada
 Compton (Canada)

Verenigd Koninkrijk
 Compton (Berkshire)
 Compton (Surrey)
 Compton (West Sussex)

Verenigde Staten
 Compton (Californië)
Compton/Woodley Airport
 Compton (Illinois)

Muziek 
 Compton (album), muziekalbum van Dr. Dre